Ла Теколота има више значења:

 Ла Теколота (Пуебло Нуево), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Теколота (Сан Димас), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ла Теколота (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику